Son eller SON kan syfta på:

 Son –  en pojkes eller mans relation till sina föräldrar
 Sonen – den andra personen i Treenigheten eller Gudomen i kristen tro
 Son (musikstil) – en musikstil
 Son (nordisk mytologi) – en figur i den nordiska mytologin
 SON – en svensk symfoniorkester, se Norrköpings symfoniorkester

Geografi

Frankrike 

 Son, Ardennes, kommun, departementet Ardennes i regionen Grand Est,

Indien 

 Sonfloden – en sydlig biflod till Ganges

Nederländerna 

 Son en Breugel, kommun, Noord-Brabant, 
 Son, Nederländerna, ort i kommunen Son en Breugel,

Norge 

 Son, Norge – en ort